Aubrey Beauclerk (5. książę St Albans), 1740–1802
 Aubrey Beauclerk (6. książę St Albans), 1765–1815
 Aubrey Beauclerk (7. książę St Albans), 1815–1816

Zobacz też